Frapa bezeichnet

einen Verband zum urheberrechtlichen Schutz von TV-Formaten, siehe Frapa (Verband)
eine Marina in Mitteldalmatien, Kroatien, siehe Marina Frapa

Siehe auch: Frappa